Collegio uninominale Puglia - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera (Bari-Libertà-Marconi-San Girolamo-Fesca)
 Collegio uninominale Puglia - 02 – collegio uninominale italiano per la Camera (Bari-Bitonto)
 Collegio uninominale Puglia - 01 – collegio uninominale italiano per il Senato